Kvantisering är proceduren att begränsa något från en kontinuerlig mängd av värden (till exempel de reella talen) till en diskret mängd (till exempel heltalen). Ett system som bara behandlar diskreta värden kallas kvantiserat.

Kvantisering inom olika områden:

 Kvantisering (signalbehandling)
 Kvantisering (bildbehandling)
 Kvantisering (ljudbehanling)
 Kvantisering (fysik)
 Kanonisk kvantisering
 Spatiell kvantisering
 Elementarladdning
 Kvantisering (lingvistik)
 Matematisk kvantisering (Icke-kommutativ matematik)
 Icke-kommutativ geometri
 Weylkvantisering

Se även
 Kvantum
 Kvantifikator